Arriaga est un nom d'origine basque dont l'étymologie provient de l'agglutination du mot harri (pierre) et du suffixe aga (lieu) qui signifie « l'endroit rocheux ».

Patronyme 

 Eudalio Arriaga (né en 1975), football international colombien.
 Juan Crisóstomo de Arriaga, compositeur espagnol.
 Guillermo Arriaga (né en 1958), cinéaste mexicain.
 Manuel de Arriaga (1840-1914), homme politique portugais, premier président de la République portugaise élu.
 Rodrigo de Arriaga (1592-1667), prêtre jésuite et philosophe espagnol.

Toponymes

Au Chili le nom est devenu « Arriagada ».

Arriaga, ancienne commune espagnole, aujourd'hui intégrée à la municipalité de Vitoria-Gasteiz.
 Arriaga, quartier d'Erandio situé dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Arriaga, quartier  d'Elgoibar, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Arriaga, station du tramway de Bilbao.

Arriaga, municipalité du Chiapas.
 Arriaga, ville mexicaine, capitale de la municipalité du même nom.

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque